bieda (ubóstwo) – brak dostatecznych środków materialnych dla zaspokojenia podstawowych potrzeb 
 Bieda – album Krzysztofa Daukszewicza z 1990 roku
 bieda – demon w mitologii słowiańskiej